Alfred Jentzsch ist der Name folgender Personen:

* Alfred Jentzsch (Geologe) (1850–1925), deutscher Geologe
 Alfred Jentzsch (Pädagoge) (1890–1983), deutscher Pädagoge

Siehe auch:
 Alfred Jensch (1912–2001), deutscher Astronom und Konstrukteur